Midland peut désigner :

 Le  : un holding basé à Guernesey, propriété de l'entrepreneur canadien d'origine russe .
 Midland F1 Racing ou MF1 Racing : une ancienne écurie de Formule 1, en activité lors du championnat du monde de Formule 1 2006, et propriété du Midland Group.
 Midland, un groupe de musique country.

Toponymes

Canada 
 Midland, circonscription électorale du Manitoba.
 Midland, communauté du Nouveau-Brunswick.
 Midland, ville de l'Ontario.
 Midland, une station du métro de Toronto.

États-Unis 
 Midland, ville de l'Arkansas ;
 Midland, ville de Caroline du Nord 
 Midland, ville de Caroline du Nord ;
 Midland, ville du Dakota du Sud ;
 Midland, ville située dans le Maryland ;
 Midland, ville du Michigan ;
 Midland, ville située en Ohio ;
 Midland, borough du comté de Beaver, en Pennsylvanie ;
 Midland, ville du Texas.

Homonymie de toponyme